

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 8 podstawowych
 Anusin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Anusin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze 
 Anusin – część wsi Modryń w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze
 Anusin – część wsi Stryjno Pierwsze w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Rybczewice
 Anusin – kolonia w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia 
 Anusin – część wsi Marzęcice w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie
 Anusin – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Anusin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów 
 Anusin – kolonia w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Anusin – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze
 Anusin – część wsi Rzęszkowo w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk